Onderdistrict in Indonesië
 Kanigoro (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kanigoro (Sapto Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Kanigoro (Ngablak), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kanigoro (Kanigoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kanigoro (Kartoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Kanigoro (Kras), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Kanigoro (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kanigoro (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java